Tulum steht für 

 ein Musikinstrument, siehe Tulum (Sackpfeife)
 einen Käse, siehe Tulum Peyniri
 einen archäologischen Fundplatz in Mexiko, siehe Tulum (Maya-Stätte)
 eine Stadt in Mexiko, siehe Tulum (Stadt)